Lithomoia germana är en fjärilsart som beskrevs av Morrison 1874. Lithomoia germana ingår i släktet Lithomoia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
germana